U.S. National Championships 1902 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1902 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 18–27 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport, natomiast kobiety w dniach 24–27  czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to dwudziesta druga edycja turnieju męskiego i szesnasta damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1902 w Stanach Zjednoczonych
1902 w tenisie ziemnym
US Open według lat